De stad Dordrecht telt 892 inschrijvingen in het rijksmonumentregister. 
Straten met veel monumenten zijn:
 Lijst van rijksmonumenten in Dordrecht/Voorstraat (193)
 Lijst van rijksmonumenten in Dordrecht/Wijnstraat (62)
 Lijst van rijksmonumenten in Dordrecht/Groenmarkt (48)
 Lijst van rijksmonumenten in Dordrecht/Hoge Nieuwstraat (33)

Hieronder een overzicht van de rijksmonumenten in de overige straten.

|}

 
Dordrecht
Dordrecht